El Puig del Roure  és una muntanya de 391 metres que es troba entre els municipis de Llançà i de Rabós, a la comarca catalana de l'Alt Empordà.

Referències 

Muntanyes de Llançà
Muntanyes de Rabós